Iglesia de Santa María del Azogue es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias bajo la advocación de la Bienaventurada Virgen María:

Iglesia de Santa María del Azogue de la ciudad de Benavente, provincia de Zamora, comunidad autónoma de Castilla y León, España.
 Iglesia de Santa María del Azogue (B.I.C.), de Betanzos, La Coruña.
Iglesia de Santa María del Azogue de la villa de Puebla de Sanabria, provincia de Zamora, comunidad autónoma de Castilla y León, España.
Iglesia de Santa María del Azogue de la villa de Valderas, provincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León, España.